

Варґово — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Варґово — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства